Współczesna gmina miejska:
 Szczyrk (od 1973)

Dawne gminy wiejskie:
 gmina Szczyrk (rejencja katowicka) (1941–1945)
 gmina Szczyrk (1946–1954)
 gmina Szczyrk (1976–1990)